4055 Magellan – asteroide near-Earth
 Magellan – sonda spaziale NASA
 Magellan – azienda produttrice di GPS
 Magellan – gruppo musicale statunitense
 Magellan – personaggio del manga e anime One Piece
 Magellan – nave da crociera della Cruise & Maritime Voyages
 Magellan – motore di ricerca
 Magellan – romanzo di Alan D. Altieri del 2017
 Magellan – sistema esperto per Amiga